Giorgio Venturin – calciatore italiano
Ca Venturin – frazione del comune di Cartura, in provincia di Padova